

Фамилия 
 Канте, Абубакари (род. 1994) — гамбийский футболист.
 Канте, Лоран (род. 1961) — французский кинорежиссёр.
 Канте, Н’Голо (род. 1991) — французский футболист малийского происхождения, чемпион мира (2018).
 Канте, Седрик (род. 1979) — малийский футболист.
 Канте, Хосе (род. 1990) — испанский и гвинейский футболист, нападающий.

Топоним 
 Канте (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Канте (посёлок) — горное поселение в Таджикистане.

См. также